Кубок Узбекистана по футболу 2007 года — футбольный турнир, в котором участвовали 36 профессиональных клубов.

Проводился по системе с выбыванием, начиная с 1-го раунда. Финальный матч состоялся 9 декабря 2007 года на стадионе МХСК в Ташкенте между ташкентскими клубами «Курувчи» и «Пахтакор». Обладателем Кубка в 9-й раз (в 7-й подряд) стал «Пахтакор».

Первый раунд

Второй раунд

Турнирная сетка

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Федерация футбола Узбекистана
 Профессиональная футбольная лига Узбекистана
 
 

2007
Спорт в Узбекистане в 2007 году
Футбол в Азии в 2007 году
Национальные футбольные кубки в сезоне 2007